Ahrensdorf steht für:

 einen Ortsteil in Ludwigsfelde, siehe Ahrensdorf (Ludwigsfelde)
 einen Ortsteil der Stadt Templin, siehe Ahrensdorf (Templin)
 einen Ortsteil der Gemeinde Nuthe-Urstromtal, siehe Ahrensdorf (Nuthe-Urstromtal) sowie Jagdschloss Ahrensdorf
 einen Ortsteil der Gemeinde Rietz-Neuendorf, siehe Ahrensdorf (Rietz-Neuendorf)
 einen Ortsteil der Gemeinde Vollersode, siehe Ahrensdorf (Vollersode)
 einen Ortsteil der Stadt Friesoythe, siehe Ahrensdorf bei Friesoythe

Siehe auch:
 Arensdorf
 Arenstorff
 Arnsdorf